Az 1983-as rali-világbajnokság volt a 11. rali-világbajnoki szezon. Január 22-én kezdődött és november 23-án lett vége. Az egyéni bajnok Hannu Mikkola lett Audi Quattróval, a csapat világbajnok pedig a Lancia volt.

Végeredmény

Versenyző

További információk 
 1983-as rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali